Sendets kan syfta på:
 Sendets, Gironde
 Sendets, Pyrénées-Atlantiques